Broder:
 Alwin-Broder Albrecht (1903 - 1945), niemiecki oficer marynarki wojennej
 Estera (Hadasa) Broder, née Schindler (1900 - 1944, KZ Ravensbrück), polska nauczycielka
 Gavin Broder (* 1959 ), rabin